|-
| 15601 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15602 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15603 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15604 Fruits ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15605 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15606 Winer ||  || 11 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 15607 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15608 Owens ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15609 Kosmaczewski ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15610 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15611 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15612 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15613 - ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15614 Pillinger ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15615 - ||  || 25 aprilie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 15616 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15617 Fallowfield ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15618 Lorifritz ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15619 Albertwu ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15620 Beltrami ||  || 29 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 15621 Erikhovland ||  || 29 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 15622 Westrich ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15623 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15624 Lamberton ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15625 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15626 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15627 Hong ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15628 Gonzales ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15629 Sriner ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15630 Disanti ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15631 Dellorusso ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15632 Magee-Sauer ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15633 - ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15634 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15635 Andrewhager ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15636 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15637 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15638 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15639 - || 2074 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15640 - || 2632 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15641 - || 2668 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15642 - || 2679 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15643 - || 3540 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15644 - || 4157 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15645 - || 4163 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15646 - || 4555 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15647 - || 4556 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15648 - || 6115 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15649 - || 6317 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15650 - || 6725 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15651 Tlepolemos || 9612 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15652 - || 1048 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15653 - || 1080 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15654 - || 1176 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15655 - || 2209 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15656 - || 3277 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15657 - || 1125 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15658 - || 1265 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15659 - || 2141 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15660 - || 3025 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15661 - || 3281 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15662 - || 4064 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15663 Periphas || 4168 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15664 - || 4050 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15665 - || 4094 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15666 - || 5021 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15667 - || 5046 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15668 - || 5138 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15669 Pshenichner ||  || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 15670 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 15671 - ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 15672 Sato-Norio ||  || 12 martie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 15673 Chetaev ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 15674 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 15675 Goloseevo ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 15676 Almoisheev ||  || 8 octombrie 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 15677 - ||  || 14 octombrie 1980 ||  || 
|-
| 15678 - || 1981 DM || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15679 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15680 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15681 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15682 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15683 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15684 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15685 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15686 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15687 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 15688 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 15689 - ||  || 25 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 15690 - ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 15691 Maslov ||  || 14 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 15692 - || 1984 RA || 1 septembrie 1984 || Palomar || 
|-
| 15693 ||  || 23 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15694 ||  || 7 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15695 Fedorshpig ||  || 11 septembrie 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 15696 ||  || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15697 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15698 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15699 - ||  || 6 noiembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 15700 - || 1987 QD || 24 august 1987 || Palomar || 
|-